«La niebla» puede referirse a:

Literatura 
 La niebla (The Fog) (1975), novela de James Herbert.
 La niebla (The Mist) (1985), relato de Stephen King, contenido en Skeleton Crew, segunda antología de cuentos.
 La niebla (2006), cuento de Néstor Barrón, contenido en "Cuentos de duendes de la Patagonia y otros seres mágicos del sur de América".

Cine 
 La niebla (The Fog) (1980), película dirigida por John Carpenter.
 La niebla (The Fog) (2005), remake de la película de 1980, dirigida por Rupert Wainwright.
 La niebla (The Mist) (2007), película dirigida por Frank Darabont que se basa en el libro homónimo de Stephen King.

Series de televisión
 La niebla (The Mist) (2017), serie de televisión estrenada en junio de 2017 por Spike y en agosto por Netflix, libremente basada en la novela homónima de Stephen King.